Хаб (, ) — в общем смысле, узел какой-то сети.
 На транспорте — пересадочный, перегрузочный узел (транспортный хаб, см. Транспортная система#Транспортные узлы и коридоры, Транспортно-пересадочный узел).
 В авиации (на англ. часто gateway — шлюз) — узловой аэропорт, достаточно крупный пересадочный и перегрузочный транспортный узел с необходимым набором сервисов, имеющий подходящее географическое положение.
 На автомобилях повышенной проходимости — муфта свободного хода переднего, подключаемого, моста. Бывают ручными и автоматическими.
 В компьютерной технике и сетях — сетевой концентратор (например, USB-концентратор).
 В файлообменной сети Direct Connect хабами называют серверы сети.
 В Фидонете хабом называют магистральный узел, через который проводится передача почты.
 В энергетике хаб — специализированный распределительный центр, разделяющий один энергетический маршрут на два и более.
 В спутниковой связи хабом называется Центральная земная станция спутниковой сети, через которую передается трафик всех абонентских станций и осуществляется управление этими станциями.
 Хабы (Habs) — прозвище команды НХЛ «Монреаль Канадиенс».
 Хаб — раздел на сайте Хабр, в котором размещены публикации на определённую тематику.
 Хаб — место, где оформляют курьеров служб доставки.

Примечания